UANA Cup 2011 (maschile)
 UANA Cup 2011 (femminile)